

Cinema 
 Shriek - Hai impegni per venerdì 17? – film del 2000 diretto da John Blanchard

Fumetto 
 Shriek – personaggio di Batman of the Future
 Shriek – personaggio Marvel Comics

Letteratura 
 Shriek: An Afterword – romanzo di Jeff VanderMeer del 2006

Musica
 Shriek – album dei Wye Oak del 2014